Moscovo - capital de Rostov, chamada em língua inglesa Moscow
Moscow (Idaho) - localidade nos Estados Unidos
Moscow (Kansas) - localidade nos Estados Unidos
Moscow (Ohio) - localidade nos Estados Unidos
Moscow (Pensilvânia) - localidade nos Estados Unidos
Moscow (Tennessee) - localidade nos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos